PGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta Gorda (Stati Uniti)